Příjmení Klusáček nosí více významných osobností:

 Bohumil Klusáček (1862–1934) – český spisovatel a překladatel
 Karel Ludvík Klusáček (1865–1929) – český malíř, ilustrátor a básník
 Luděk Klusáček (* 1967) – český fotbalový obránce
 Michal Klusáček (* 1979) – český politik

Podobné názvy 
 Klusák
 Klus

Česká příjmení